

Comté des États-Unis 

Aux États-Unis, douze comtés portent le nom de comté de Marshall () :

 Comté de Marshall, situé dans l'État de l'Alabama ;
 Comté de Marshall, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 Comté de Marshall, situé dans l'État de l'Illinois ;
 Comté de Marshall, situé dans l'État de l'Indiana ;
 Comté de Marshall, situé dans l'État de l'Iowa ;
 Comté de Marshall, situé dans l'État du Kansas ;
 Comté de Marshall, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 Comté de Marshall, situé dans l'État du Minnesota ;
 Comté de Marshall, situé dans l'État du Mississippi ;
 Comté de Marshall, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
 Comté de Marshall, situé dans l'État du Tennessee ;
 Comté de Marshall, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.